Атитла има више значења:

 Атитла (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атитла, Барио де Гвадалупе (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику